Кленша́м-сюр-Орн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на захід від Парижа, 12 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1-1-2017 Кленшам-сюр-Орн і Лез-ла-Віль було об'єднано в новий муніципалітет Лез-Кленшам.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1102,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кленшам-сюр-Орн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Кленшам-сюр-Орн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос